Ленар Миннемохимович Шаехов (; род. 4 октября 1982, Такталачук, Актанышский район, Татарская АССР, РСФСР, СССР) — российский татарский поэт, писатель, журналист, переводчик, учёный. Кандидат филологических наук (2012). Лауреат Республиканской премии имени Мусы Джалиля (2013). Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан (2020). Главный редактор Татарского книжного издательства с 2008 года.

Биография 
Ленар Миннемохимович Шаехов родился 4 октября 1982 года в деревне Такталачук Актанышского района Татарской АССР. Ещё во время учёбы в начальной школе начал интересоваться литературой, пробовав писать сказки о мифологических героях. Своё первое стихотворение «Наша семья» написал в шестом классе, рассказав в нём о своих родителях, бабушках и дедушках, сестрах, а также домашних животных и птицах на семейной ферме. В 1994 году в районной газете была напечатана первая статья Ленара, рассказывающая о его родной деревне и основанная на рассказе «Три Махмута» И. Гази.

После окончания такталачукской средней школы, в 1999—2002 годах учился в . В этот период своими сатирическими стихами обратил на себя внимание И. Юзеева, начав по его протекции публиковаться в республиканской печати, в частности, в таких изданиях как «», «Казан утлары», «Чаян». В 2002 году поступил на  Казанского государственного университета имени В. И. Ленина, который окончил в 2007 году. Во время учёбы в сотрудничестве с писателем  возродил литературно-творческое объединение «», объединившее порядка шестидесяти молодых писателей, а также стал основателем и главным редактором студенческой газеты «».

В 2006 году прошёл языковые курсы в Гисенском университете (Германия), также публиковался в немецкой прессе. В 2007 году поступил в аспирантуру кафедры теории и истории татарской литературы КГУ, где в 2012 году под руководством  успешно защитил диссертацию по теме «Трагедия в стихах в татарской драматургии» и получил степень кандидата филологических наук. Одновременно, в 2004 году стал работать корреспондентом казанского бюро радио «Азатлык», также трудился журналистом в газетах «» (2004—2005) и «» (2005—2007). В 2007 году перешёл на работу в Татарское книжное издательство, где стал главным редактором детской и подростковой редакции. В 2008 году назначен главным редактором издательства, после смерти . Является руководителем проекта серий книг «Татарская проза» и «Тюркская литература», а также составителем ряда сборников, в частности, произведений Г. Тукая, М. Джалиля. Живёт в Казани.

Очерк творчества 
Творческий псевдоним — Ленар Шаех (). Пишет стихи, рассказы, публицистику, рецензии на недавно изданные книги, публикуется в ряде как республиканских, так и российских газет и журналов. Например, в 2007 году под редакцией Шаеха вышел сборник «Әллүки», в котором были помещены произведения 25 молодых писателей — членов объединения, а в 2008 году выпустил книгу о своём прадеде — учителе , ставшую продолжением статьи, выпущенной в районной газете к 50-летию победы в Великой Отечественной войне. Также работает в области детской литературы. В 2009—2013 годах в соавторстве с Т. Шакировой составил и издал пятитомный труд «Балачак энциклопедиясе» («Энциклопедия детства»), в которую вошли произведения татарских, российских и иностранных писателей для детей, вместе с краткими биографическими справками. Член Союза писателей Республики Татарстан (с 2007 года), его правления (с 2012 года). Также является членом Союза писателей России (с 2020 года), Союза журналистов России и Татарстана (с 2006 года), членом Международной федерации журналистов (с 2006 года), татарского ПЕН-клуба (с 2007 года).

Является автором более двадцати книг, изданных на татарском, русском, башкирском, киргизском, английском и французском языках в Казани, Москве, Уфе, Бишкеке, Лондоне и Париже. Ряд произведений переведены на русский, башкирский, якутский, чувашский, азербайджанский, киргизский и другие языки. Переводит с русского, киргизского, башкирского, немецкого языков. На стихотворения Шаеха написан ряд песен.

Поэзия Шаеха отличается зрелой философичностью и яркой образностью, она наполнена любовью ко всему окружающему поэта, к Родине, к своему творчеству, к женщине. Как преимущественно лирический поэт, он уделяет большое внимание любви, её радостям, переживаниям, красоте любимой, мучительной разлуки с нею. Любовь как таковая вообще является ключевой темой в лирической поэзии Шаеха и, рассуждая о таком чувстве к жене, семье, детям, он избегает мрачных и тяжёлых интонаций, даже в том случае, когда затрагивает темы преемственности поколений и оторванности от родных корней. По отзывам критиков, поэтика стихотворений Шаеха не отягощена излишней сложностью, в ней используются простые конструкции, повторы слов и звуков, некоторая недоговоренность последних строк. Основу образно-поэтической системы Шаеха составляют широко известные по народному творчеству обожествлённые символы солнца, луны, звёзд, соловья, яблока, однако такая «одинаковость» компенсируется жанровыми поисками поэта в области рифмы, объёма, размера стиха, количества слогов. Будучи наделённым умением чувствовать глубину и красоту слова, поэт выражает в своих стихах дар единения природы и человека, переводя как себя самого, так и читателя, от индивидуального «Я» в чувство всеохватывающей любви к своей нации и ко всему миру. 

Публицистическая лирика Шаеха, по оценкам критиков, стала выражением поисков целого поколения, размышлений о судьбе татарского народа, своего языка, родной деревни. Будучи верным идеям единства, суверенитета 1990-х годов, поэт проводит мысль о дурноте деления татарского народа на различные группы и роды, которое считает «дурным предзнаменованием», и одновременно выражает чувство гордости и веры в свою нацию. В своих стихотворениях Шаех также обращается к своим историческим предшественникам на ниве поэзии, в частности, к Г. Тукаю, представленному как «наша вера святая», перед величием которого придётся склониться всем неверующим. На примере сноса гостиницы «Булгар», где жил Тукай, поэт затрагивает тему равнодушия татар к своим же национальным святыням, указывая, что никто не ответил за это преступление против татарского народа. Юмористически-сатирические стихотворения Шаеха также отличается поучительностью, тонкой наблюдательностью за течением жизни, в изображении окружающего мира, в чём поэт, по мнению критики, походит на своего односельчанина Г. Афзала.

Награды 

Звания
 Почётное звание «Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан» (2020 год).

Премии
 Республиканская премия имени Мусы Джалиля (2013 год) — за вклад в развитие татарской литературы, за сборники стихов на татарском языке «Дүртенче кат… Бишенче кат…» («Этажи»), «Җылытасы килә дөньяны» («Хочется согреть этот мир»). Вручена  И. Халиковым.
 Премия имени Абдуллы Алиша (2017 год).
 Премия имени Гамиля Афзала (2021 год).

Прочие
 Первая Приволжская литературная премия «NEWBOOK. Волга» (2015 год).
 Диплом Фестиваля национальных литератур народов России (2018 год).
 Евразийская международная премия в области культуры, литературы и науки (2018 год).
 Медаль «Голубь мира» от международной общественной ассоциации «Генералы мира за мир» (2019 год).
 Почётный знак Республики Саха (Якутия) «За укрепление мира и дружбы народов» (2021 год).
 Занесение в почётный список Международного совета по детской книге (2022 год).

Личная жизнь 
Жена — , писательница.

Библиография

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

Выпускники Казанского университета
Члены Союза писателей Республики Татарстан
Члены Союза писателей России
Члены Союза журналистов России
Члены Международной федерации журналистов
Главные редакторы России
Кандидаты филологических наук
Татарские поэты
Татарские писатели
Детские писатели Татарстана
Литераторы, известные под псевдонимами